Beginning of the End, film di fantascienza di Bert I. Gordon del 1957
 Beginning of the End, singolo del gruppo musicale rock britannico Status Quo del 2007